Mužská čtyřhra Sydney International 2019 probíhala v první polovině ledna 2019. Do deblové soutěže sydneyského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Łukasz Kubot a Marcelo Melo, který se turnaje nezúčastnil pro zranění a Kubot zvolil účast na paralelně probíhajícím ASB Classic v Aucklandu.

Vítězem se stal druhý nasazený britsko-brazilský pár Jamie Murray a Bruno Soares, který v repríze cincinnatského finále 2018 zdolal kolumbijské turnajové jedničky Juana Sebastiána Cabala s Robertem Farahem po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali desátou společnou trofej, respektive druhou v Sydney, kde zvítězili již v roce 2016. 32letý Murray vybojoval dvacátý třetí deblový titul na okruhu ATP Tour a pro 36letého Soarese to bylo třicáté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (finále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (vítězové)
  Nikola Mektić /  Alexander Peya (1. kolo)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Sydney International 2019